Don't break this heart (Bloom), vroege single van Bloem, toen nog Bloom geheten
Don't break this heart (Jack Jersey), single van Jack Jersey